Georg Tippel ist der Name folgender Personen:

* Georg Tippel (Grafiker) (1875–1917), deutscher Grafiker und Illustrator, Professor am Kunstgewerbemuseum in Berlin 
 Georg Tippel (NSDAP-Funktionär) (1863–1938), deutscher Nationalsozialist